Sezon (1949/1950) był 6. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Tytułu nie obroniła drużyna Fredrikstad FK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Fram Larvik.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Finał 
 Fredrikstad FK - Fram Larvik 1-1, 0-1

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1949 w piłce nożnej
1950 w piłce nożnej
1949 w Norwegii
1950 w Europie